Ла Пиједра Ларга има више значења:

 Ла Пиједра Ларга (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Пиједра Ларга (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику